Ensenada puede hacer referencia a:
 Una ensenada, un accidente geográfico costero;
 localidades y divisiones administrativas:
 Partido de Ensenada, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Ensenada (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Ensenada (Chile), localidad de Chile;
 Ensenada (Nuevo México), lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos);
 Municipio de Ensenada (Baja California), división administrativa de Baja California, México;
 Ensenada (Baja California), ciudad localizada en Baja California, México;
 historia:
 El Catastro de Ensenada, ordenado por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la Ensenada;
 personas:
 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, título de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, político español;
 transporte:
 Estación Ensenada, estación ferroviaria de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Argentina.